Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Anufrijew – radziecki lekkoatleta, olimpijczyk
 Władisław Anufrijew – radziecki działacz partyjny